2 miejscowości w Polsce: 
 Strojec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Kampinos 
 Strojec – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka